Конститу́ция Лито́вской Респу́блики — основной закон Литовской Республики.

Действующая в настоящее время Конституция Литовской Республики была принята всенародным референдумом 25 октября 1992 года.

Действующая конституция 

Конституция состоит из 154 статей, объединённых в 14 глав и «Заключительные положения».
Конституция устанавливает государственное устройство Литовской Республики. 

Конституция является её основным законом, обладающим прямым действием. Конституция определяет основные права и свободы граждан Литовской Республики, а также граждан иностранных государств и лиц без гражданства на территории Литвы. В соответствии с принципом разделения властей, Конституция устанавливает полномочия Сейма, Президента и Правительства, органов судебной власти.

Также составной частью конституции являются «Конституционный закон Литовской Республики о Литовском государстве», «Конституционный акт Литовской Республики о неприсоединении Литовской Республики к постсоветским восточным союзам», «Закон Литовской Республики о порядке вступления в силу Конституции Литовской Республики» и «Конституционный акт Литовской Республики о членстве Литовской Республики в Европейском союзе».

Автор преамбулы — поэт Юстинас Марцинкявичюс. Преамбула сувереном, субъектом и источником государственного строительства утверждает «народ литовцев» (лит. lietuvių tauta; в ст. 2 tauta), в английском официальном переводе (Lithuanian Nation; в ст. 2, однако, — People) и в русском (литовский народ, ст. 2 — Народ). 

Предложения об изменениях или дополнениях в Конституцию могут вноситься в Сейм от лица не менее четверти общего числа членов Сейма или не менее 300 тысяч избирателей.

История 

В Литве действовало несколько временных и постоянных конституций, принимавшихся различными органами:

 2 ноября 1918 — Президиум Государственного совета принял временную Конституцию, по которой законодательная власть принадлежала Государственному совету, исполнительная — Президиуму.
 1919 — временная Конституция.
 10 июня 1920 — Учредительный Сейм принял временную Конституцию.
 1 августа 1922 — принята первая постоянная Конституция, по которой законодательная власть принадлежит Сейму, исполнительная — президенту и правительству; Сейм и президент избирались на три года.
 15 мая 1928 — принята вторая постоянная Конституция, юридически оформившая сложившийся после переворота 1926 авторитарный режим.
 12 мая 1938 — опубликована и вступила в действие принятая Сеймом 11 февраля третья Конституция.
 25 августа 1940 — принята «сталинская» конституция Литовской ССР.

До 11 марта 1990 на территории Литвы действовали Конституция СССР (1977) и Конституция Литовской ССР (1978). Верховный Совет Литовской ССР принятыми 11 марта 1990 законами отменил действие советских конституций, возобновил действие конституции 1938 и для согласования положений последней с сложившейся фактической ситуацией принял Временный Основной закон Литовской Республики.

Ссылки 

 Конституция Литовской Республики
 Constitution of the Republic of Lithuania
 Lietuvos Respublikos Konstitucija 

Источники права Литвы
Государственное устройство Литвы
Литовская Республика
Конституционное право Литвы
Конституция Литвы